Правдю́к — фамилия. Известные носители:
 Правдюк, Виктор Сергеевич (род. 1941) — российский режиссёр документальных фильмов и телепрограмм, журналист, историк, публицист. Главный редактор телевидения и радиовещания Студии «Культура» (Санкт-Петербург).
 Правдюк, Николай Федотович (1902—1987) — советский физик, входил в состав лаборатории № 2, решил задачу получения реакторного графита.

См. также 
 Правдюки (Роменский район) — село на Украине.